В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Nottingham John Player 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 8-6, 6-4.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Nottingham John Player